

Pessoas 
 Fiona (cantora) — cantora norte-americana
 Fiona Apple — cantora norte-americana
 Fiona Bigwood — ginete britânica
 Fiona Fullerton — atriz britânica
 Fiona Shackleton — advogada inglesa
 Fiona Shaw — atriz irlandesa

Personagens 
 Fiona Andarré — personagem da série de livros Desventuras em Série
 Fiona Volpe — personagem do filme Thunderball
 Princesa Fiona — personagem da série de filmes Shrek

Desambiguações de antropônimos